Rocquigny kan syfta på:
 Rocquigny, Aisne
 Rocquigny, Ardennes
 Rocquigny, Pas-de-Calais